Sunstone – fumetto di Stjepan Šejić
 Sunstone – rivista statunitense sul mormonismo
 Sunstone Games – produttore di videogiochi statunitense
 Sunstone Knoll – collina nello Utah
 Sunstone Press – casa editrice statunitense